Szyrokoje, Szyrokaje – nazwa toponimów na Białorusi i w Rosji

Białoruś 

 Szyrokaje – agromiasteczko w rejonie lidzkim obwodu grodzieńskiego
 Szyrokaje – wieś w rejonie czeczerskim obwodu homelskiego
 Szyrokaje – agromiasteczko w rejonie budzkim obwodu homelskiego
 Szyrokaje – osiedle w rejonie rohaczowskim obwodu homelskiego (sielsowiet Stoupnia)
 Szyrokaje – osiedle w rejonie rohaczowskim obwodu homelskiego (sielsowiet Zabałaccie)
 Szyrokaje – wieś w rejonie kirowskim obwodu mohylewskiego

Rosja 

 Szyrokoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie archangielskim
 Szyrokoje – wieś w obwodzie biełgorodzkim
 Szyrokoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Szyrokoje – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Szyrokoje – wieś w obwodzie orenburskim
 Szyrokoje – wieś w obwodzie saratowskim
 Szyrokoje – wieś w obwodzie twerskim

Także 
 Szyrokaje – jezioro w rejonie żytkowickim obwodu homelskiego